Niszczuka albo łuskost – nazwa kilku gatunków ryb z rodziny niszczukowatych, z rodzajów Lepisosteus i Atractosteus. Pod nazwą niszczuka najczęściej opisywana jest niszczuka długonosa (Lepisosteus osseus), czasami cały rodzaj Lepisosteus. 
 niszczuka długonosa
 niszczuka krokodyla
 niszczuka krótkonosa
 niszczuka plamista
 niszczuka wielka

Niszczukokształtne